Mead – alkoholos ital

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Mead (Colorado)
 Mead (Nebraska)
 Mead (Oklahoma)
 Mead (Washington)
 Mead (Wisconsin)
 Mead-tó, Nevada

 Kanada
 Mead (Kanada)

Csillagászat
 Mead (kráter), kráter a Vénuszon